Lam Siu Hang (; * 12. Dezember 1996 in Hongkong) ist ein Tischtennisspieler aus Hongkong. Er nahm bisher (Juli 2020) an drei Weltmeisterschaften teil.

Manche Quellen geben als Geburtsdatum den 14. Dezember 1996 an.

2020 wechselte er von Bytom (Polen) in die deutsche Bundesliga zu TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell.

Turnierergebnisse

Weblinks 
 Spielerprofil über Lam Siu Hang auf tabletennis.guide (englisch) (abgerufen am 27. Juli 2020)

Einzelnachweise 

Tischtennisspieler (Hongkong)
Olympiateilnehmer (Hongkong)
Teilnehmer der Olympischen Sommerspiele 2020
Teilnehmer an den Asienspielen (Hongkong)
Chinese (Hongkong)
Geboren 1996
Mann